Matka Polka –  symbol kobiety patriotycznej, która całe swoje życie poświęciła rodzinie i wychowaniu dzieci

Muzyka 

 „Matka Polka” – singel polskiego zespołu BratCap z 2021 roku
 „Matka Polka” – singel polskiej piosenkarki Marie z 2020 roku
 „Matka Polka” – utwór polskiego rapera Rovera z albumu Słowoplastyka
 „Matka Polka” – utwór polskiej piosenkarki Izy Kowalewskiej z albumu Nocna zmiana
 „Matka Polka” – utwór polskiego zespołu November Project z albumu Bleeees!

Literatura 

 Do Matki Polki – wiersz Adama Mickiewicza z 1830 roku
 Nietypowa Matka Polka – seria książek Anny Szczepanek
 Matka Polka – książka Anne Applebaum i Pawła Potoroczyna z 2020 roku
 Matka Polka 2018. 100 lat Pol(s)ki niepodległej – książka Mateusza Kaptura z 2018 roku
 Matka Polka – książka Zuzanny Orlińskiej z 2017 roku
 Matka Polka Feministka – książka Joanny Mielewicz z 2017 roku
 Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989–2010 – książka Sylwii Urbańskiej z 2015 roku

Miejsca 

 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” – jeden z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce
 Pomnik Matki Polki (ujednoznacznienie)